Antonio Sala – allenatore di calcio italiano
 Antonio Sala – calciatore italiano